Amperna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Amperna (Breviks socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (5,7 ha)
Amperna (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (9,19 ha)
Amperna, Närke, sjö i Laxå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn